ТЧ-4 «Се́верное» (прежнее название — «Кали́нинское») — депо Петербургского метрополитена, расположено на Кировско-Выборгской линии, в Ленинградской области за станцией «Девяткино».

История 
Было открыто в начале 1979 года для обслуживания Невско-Василеостровской линии. При этом практиковались утренние рейсы от «Девяткино» до «Площади Восстания» и без пересадки по ССВ на «Маяковскую» и до «Приморской». В 1995 году после «размыва» между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества» составы Невско-Василеостровской линии были переданы в ТЧ-5 «Невское». ТЧ-4 стало обслуживать только отрезанный участок Кировско-Выборгской линии между станциями «Девяткино» и «Площадь Мужества».

С 2008 года не является тяговым. Составы вместе с машинистами переданы в ТЧ-1 «Автово». Используется для ремонта ЭПС и отстоя составов ТЧ-1.

Обслуживаемые линии

Подвижной состав

Пассажирский подвижной состав

Расположение 
Несмотря на то, что ближайшая к депо станция метро «Девяткино» является наземной, после неё пути метро спускаются под землю, и, таким образом, портал депо проходит под землёй, а затем выходит на поверхность. Это сделано для того, чтобы пропустить железнодорожные пути.

Ранее в депо имелась соединительная ветвь с Октябрьской железной дорогой, но в 2006 году при реконструкции железнодорожных путей она была демонтирована. На данный момент на её месте осталась дорога, засыпанная гравием, и запертые ворота в депо. Однако в самом начале соединительной ветви были оставлены отпиленные рельсы — для обеспечения возможности восстановления ветви на случай крайней необходимости.

Система коллекторов под депо 
Система, состоящая из трёх длинных (до 300 м) и двух коротких коллекторов начинается ещё под ЖД перегоном Девяткино—Лаврики. Длина первого коллектора — примерно 50 метров. После небольшого разлива у проходной депо начинается ещё один коллектор, уже уходящий под депо. Решётка в этом коллекторе взломана, глубина воды как и везде — 15—20 см.

После очередного разлива, расположенного между заборами, начинается трёхочковая труба длиной около 10 м, по которой в полный рост уже не пройти. После небольшого промежутка начинается самый длинный коллектор, его сечение позволяет проехать легковому автомобилю. Он не прямой, поэтому другого конца не видно, на выходе небольшой водопад.

Галерея

См. также 
 ТЧ-1 «Северное» — Московский метрополитен

Примечания

Ссылки 
 ТЧ-4 «Северное» на vagon.metro.ru.
 ТЧ-4 «Северное» на metro.vpeterburge.ru.

Всеволожский район
Депо Петербургского метрополитена